John Harlan puede referirse a:

John Marshall Harlan (1833–1911) Justicia del Corte Suprema de los EE. UU. desde 1877 hasta 1911;
John Marshall Harlan II (1899–1971), su nieto, Justicia del Corte Suprema de los EE. UU. desde 1955 hasta 1971;
John Harlan (locutor), presentador de televisión estadounidense.